Хомовка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Хомовка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Хомовка — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Хомовка — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Фомовка